Mladek bzw. Mládek ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Mládek (* 1942), tschechischer Komponist, Songwriter und Komiker
 Jan Mládek (* 1960), tschechischer Politiker
 Katrin Mladek (* 1989), österreichische Naturbahnrodlerin
 Kyra Mladeck (* 1935), deutsche Schauspielerin, die auch als Kyra Mladek bekannt ist